

Сайрановська сільська рада — сільське поселення, Ішимбайський район, Башкортостан
 Сайрановська сільська рада — сільське поселення, Туймазинський район, Башкортостан